1-й чемпионат Польши проходил с 12 по 30 июня 1926 года в Варшаве.

В соревновании приняли участие 18 шахматистов. В отсутствие лидеров польских шахмат А. К. Рубинштейна и С. Г. Тартаковера победителем турнира стал Д. Пшепюрка. Его успех во многом был определен удачной игрой против участников, расположившихся в нижней половине турнирной таблицы. На очко от победителя отстал П. Фридман, который также удачно играл против аутсайдеров, но сделал на 2 ничьи больше, чем победитель, с участниками из середины таблицы. Еще на пол-очка отстала группа из 5 шахматистов. После подсчета дополнительных показателей бронзовая медаль была вручена С. Кону.

Таблица

Ссылки 
 I Szachowe Mistrzostwa Polski Warszawa 1926
 1. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1926 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам